Marcus Marius ist der Name folgender Personen:

 Marcus Marius (Quästor), römischer Politiker, Quästor um 125 v. Chr.
 Marcus Marius (Prätor), römischer Politiker, Prätor um 102 v. Chr.
 Marcus Marius (Feldherr) († 72 v. Chr.), römischer Feldherr und Politiker
 Marcus Marius (Schriftsteller), römischer Schriftsteller 
 Marcus Marius Gratidianus († 82 v. Chr.), römischer Politiker
 Marcus Aurelius Marius († 269), Kaiser des Imperium Galliarum